Daniil Tarassov (1999-), gardien de but de hockey sur glace russe.
 Daniil Tarassov (1991-), attaquant de hockey sur glace russe.